Гасперони, Леоне (род. 1974) — сан-маринский футболист.
 Гасперони, Федерико (род. 1976) — сан-маринский футболист, играющий на позиции вратаря, и велогонщик.
 Гасперони, Эрменеджильдо (1906—1994) — сан-маринский деятель коммунистического движения.